Víctor Gutiérrez puede referirse a las siguientes personas:

 Víctor Gutiérrez Castro (n.1978), exfutbolista mexicano.
 Víctor Gutiérrez Marín (n.1991), futbolista costarricense.
 Víctor Gutiérrez Prieto (n.1964), periodista chileno.
 Víctor Gutiérrez Santiago (n.1991), waterpolista español.
 Víctor Gutiérrez (compositor).